Хвойный — посёлок в Омском районе Омской области России. Входит в состав Пушкинского сельского поселения. Население  чел. () .

История 

В соответствии с Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области» посёлок вошёл в состав образованного муниципального образования «Пушкинское сельское поселение».

География 
Хвойный находится на юге центральной части региона.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 519 человек мужчин — 413, женщин — 106	(79,6 и 20,4 % соответственно)
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 % от общей численности населения в 487 чел. .

Инфраструктура 
Развитое лесное хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 	
 

Населённые пункты Омского района